Гидроним

 Оськина — приток Томи
 Оськина — приток Верхней Анмы.
 Оськина — приток Нижней Тунгуски
 Оськина — деревня в Гольшмановском районе Тюменской области, Россия.